Ludwigsdenkmal steht für
Ludwigsdenkmal (Bingen)
Ludwigsdenkmal (Worms)

Siehe auch:
Ludwigsmonument